Dit is een lijst van alle grote ecoducten en faunapassages in Nederland.

Tunnels die niet primair als ecoduct gebouwd zijn, maar wel een verbinding vormen voor het wild zijn in dit overzicht niet opgenomen. Voorbeelden hiervan zijn de Roertunnel en Aquaduct Vechtzicht.

Ecoducten
Ecoduct